Göteborg (stad), de op een na grootste stad van Zweden.
 Göteborg (gemeente), de gemeente waar bovengenoemde stad deel van uitmaakt.
 Groot-Göteborg, de stad en gemeente Göteborg en de regio daaromheen.